Кубок ФАЦА 2016, или Кубок Футбольной ассоциации Центральной Азии 2016 () — первый розыгрыш Кубка ФАЦА, международного турнира по футболу, участники которого являются членами Футбольной ассоциации Центральной Азии (ФАЦА). Это первый розыгрыш данного турнира, который будет проводиться ежегодно. Турнир пройдёт под управлением и контролем ФАЦА и АФК. В турнире будут участвовать юношеские сборные до 19 лет из 6 стран-членов ФАЦА. Турнир пройдёт в столице Узбекистана — Ташкенте, на стадионах «Пахтакор» и «Джар».

Участники 
В турнире будут участвовать юношеские сборные до 19 лет 5 стран-членов ФАЦА (кроме Ирана):
  Афганистан
  Кыргызстан
  Таджикистан
  Туркменистан
  Узбекистан-1
  Узбекистан-2

Стадионы 
Матчи турнира прошли на двух стадионах расположенных в Ташкенте: Центральный стадион «Пахтакор», вмещающий 35000 зрителей, и «Джар», вмещающий 8500 зрителей. Финальный матч турнира прошёл на стадионе «Пахтакор».

Жеребьевка 
В связи с тем, что юношеская сборная Ирана отказалась от участия в турнире, сборная Узбекистана выступила с двумя командами. По результатам жеребьевки 6 сборных были разделены на две группы по три команды.

Групповой этап

Группа A 

Прим. Сборная Узбекистана-2 выступила вне конкурса

Группа B

Плей-офф

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Общая турнирная таблица

Ссылки и источники 
 the-uff.com: Марказий Осиё Футбол Ассоциациаси Тошкентда халқаро турнир ўтказади
 stadion.uz: Марказий Осиё Футбол Ассоциацияси Кубоги
 Футбольная команда Узбекистан-1 выиграла кубок CAFA CUP-2016
 Узбекистан-1 выиграл турнир CAFA CUP–2016

ФАЦА
2016 год в футболе
2016 год в Узбекистане
Август 2016 года